Барутская волость — упразднённые административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Новоржевском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Барута.

География 
Территория волости граничила на западе с Оршанской, на юго-западе — с Макаровской волостью Новоржевского района, на востоке — с Бежаницким районом Псковской области.

На территории волости расположены озёра: Михалкинское (1,0 км², глубиной до 5 м), Селецкое или Тайловское (3,8 км², глубиной до 6 м) и др.

Население

Населённые пункты 
В состав Барутской волости входили 38 деревень: Барута, Гриньково, Гускино, Заборье, Лжун, Лопанево, Макарихино, Михалкино, Осиновик, Пищино, Подлужье, Селецкое, Стехово, Судеревье, Сухарево, Тайлово, Тимошкино, Ханево, Юренцево, Горка, Гривино, Жуковичи, Заход, Косьяново, Климово, Коростовец, Лобаново, Мартюшово, Мыльнево, Поповка, Порядино, Симоново, Степанькино, Юдино, Бышово, Жар, Вешалиха, Залог.

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Юхновский сельсовет был превращён в Юхновскую волость с центром в деревне Барута.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Юхновской и частично Заборьевской (д. Макарово) волостей было также образовано муниципальное образование Барутская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципальное образование Новоржевский район со статусом муниципального района.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года волость была упразднена и 11 апреля 2015 года включена в состав нового сельского поселения Новоржевская волость с административным центром в городе Новоржев.

Примечания

Ссылки 
 Барутская волость на официальном сайте Новоржевского района

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые муниципальные образования Новоржевского района